

Industrie

 Danone est un groupe agroalimentaire français.
 Danone est l'entreprise fondée par Isaac Carasso et dont le nom sera repris par l'entreprise française BSN.